Topsfield ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Topsfield (Maine)
 Topsfield (Massachusetts)